Inkomsten kan verwijzen naar:
inkomen, dat wat mensen ontvangen uit arbeid, onderneming, vermogen of uitkeringen
ontvangsten, de instroom van geld (liquide middelen) bij een rechts(persoon) of organisatie, als boekhoudkundig begrip